Drehkreuz steht für

 Kreuzschlüssel
 Luftfahrt-Drehkreuz
 einen Typ von Vereinzelungsanlagen
 Verkehrsknotenpunkt

Siehe auch:
 Autobahnkreuz
 Drehtür
 Karussell
 Umschlagplatz
 Verteiler